Зимние Паралимпийские игры 2010 (официальное название — X Паралимпийские зимние игры) проходили в Ванкувере и Уистлере, провинция Британская Колумбия, Канада с 12 марта по 21 марта 2010 года. Церемония открытия проходила на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере.

Канада второй раз в истории принимала у себя Паралимпийские игры, в первый раз Канада принимала у себя Летние Паралимпийские игры 1976 года в Торонто.

Страны участницы 
Национальные паралимпийские комитеты 44 стран отправили своих спортсменов на Зимние Паралимпийские игры 2010. Это на 5 стран больше, чем на Зимних Паралимпийских играх 2006 года, где было представлено 39 стран.

В общей сумме 515 спортсменов участвовало в Играх. Это больше, чем участвовало на Зимних Паралимпийских играх 2006 года, тогда участвовало всего 476 спортсменов.

Аргентина, Румыния, Босния и Герцеговина впервые участвовали в Зимних Паралимпийских играх, хотя уже принимали участие в Летних Паралимпийских играх. Сербия дебютировала на этих Зимних Паралимпийских играх, как самостоятельный национальный паралимпийский комитет, после раскола с Черногорией.

Несмотря на увеличение количества спортсменов, Латвия, которая участвовала в Зимних Паралимпийских играх 2006 в Турине, не стала отправлять своих спортсменов в Ванкувер.

Виды спорта 
На олимпиаде разыгрывались медали в 5 видах спорта:
  Горнолыжный спорт
  Биатлон
  Лыжные гонки

  Кёрлинг на колясках

  Хоккей на санях

Календарь событий 
Синий блок означает, что в этот день проводились соревнования только квалификационного типа — медали не разыгрываются. Жёлтый блок означает, что в этот день проводились соревнования, в которых разыгрываются золотые медали.

Медальный зачёт 

|-
|1 ||  || 13 || 5 || 6 || 24
|-
|2 ||  || 12 || 16 || 10 || 38
|-
|-bgcolor=ccccff
|3 ||  || 10 || 5 || 4 || 19
|-
|4 ||  || 6 || 2 || 3 || 11
|-
|5 ||  || 5 || 8 || 6 || 19
|-
|6 ||  || 4 || 5 || 4 || 13
|-
|7 ||  || 3 || 4 || 4 || 11
|-
|8 ||  || 3 || 3 || 5 || 11
|-
|9 ||  || 2 || 0 || 7 || 9
|-
|10 ||  || 1 || 4 || 1 || 6
|-
|11 ||  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
|12 ||  || 1 || 3 || 2 || 6
|-
|13 ||  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
|13 ||  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
|15 ||  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|16 ||  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
|17 ||  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|18 ||  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|19 ||  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|20 ||  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|20 ||  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Всего ||64||65||63||192
|}

Призёры соревнований

Указы Президента РФ от 26 марта 2010 года N 373 и N 379 

Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ N 373 «о награждении государственными наградами российских спортсменов — чемпионов и призёров X Паралимпийских зимних игр 2010 года в Ванкувере», согласно которому:

 Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены заслуженные мастера спорта России Ирек Зарипов, Кирилл Михайлов.
 Орденом Почёта награждены заслуженные мастера спорта России Анна Бурмистрова, Любовь Васильева, Мария Иовлева, Сергей Шилов.
 Орденом Дружбы награждены заслуженные мастера спорта России Михалина Лысова, Николай Полухин.
 Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена заслуженный мастер спорта России Татьяна Ильюченко.
 Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заслуженные мастера спорта России Алёна Горбунова, Владимир Киселёв, Владимир Кононов, Роман Петушков.

Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ N 379 «о награждении тренерского состава за подготовку спортсменов», согласно которому:

 Орденом Почёта награждены заслуженный тренер России Вячеслав Голдинов (Тюменская область), заслуженный тренер России Амира Гумерова (Республика Башкортостан), спортсмен-инструктор спортивного клуба «Родник» Алексей Иванов (Екатеринбург), спортсмен-инструктор государственного учреждения Центра спортивной подготовки Андрей Токарев (Тюмень).
 Орденом Дружбы награждены заслуженный тренер России Ирина Громова (Москва), заслуженный тренер России Валерия Огородникова (Свердловская область), председатель исполкома — первый вице-президент, руководитель аппарата Паралимпийского комитета России Павел Рожков, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Наталья Якимова (Тюмень).
 Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён заслуженный мастер спорта России Валерий Кошкин (Алтайский край).

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 2010

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Паралимпийских игр 2010
 Призёры Паралимпийских игр 2010

Зимние Паралимпийские игры
2010 год в спорте